Friðjónsson peut désigner :
 Hólmbert Friðjónsson (1993-), footballeur islandais ;
 Samúel Friðjónsson (1996-), footballeur islandais.